de Westmolen, een poldermolen in Gorinchem (Zuid-Holland)
 de Buitenmolen, ook wel Westmolen genoemd, te Berendrecht in België

Zie ook 
 De Westermolen (dp)